Лига Ирландии 1955/1956 () — 35-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Сент-Патрикс Атлетик» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1955/1956
Ирландия
Ирландия
1955 год в Ирландии
Спорт в Ирландии в 1956 году